Le tournoi de Las Vegas 2008 se tient du 3 au 9 mars. Il est le dernier de la première tournée nord-américaine avant les deux Masters d'Indian Wells et de Miami.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Las Vegas
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en mars 2008